Lazy bezeichnet

 Lazy (Orlová), Ortsteil von Orlová, Okres Karviná, Tschechien
 Lazy (Lázně Kynžvart), Ortsteil von Lázně Kynžvart, Okres Cheb, Tschechien
 Łazy (Tuplice), deutsch Läsgen, Dorf in der Gmina Tuplice, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Lazy (Zlín), Stadtviertel von Zlín, Okres Zlín, Tschechien
 Lazy pod Makytou, ehemals Lazy, Gemeinde im Okres Púchov, Slowakei
 Slatinské Lazy, Gemeinde im Okres Detva, Slowakei
 Lazy, Titel des Deep-Purple-Albums Machine Head (Album)
 Lazy (Irving-Berlin-Lied), Jazz-Standard von 1924

Siehe auch:
 Łazy (Begriffsklärung)
 Lázy
 Lazi
 Lasy